Eita Village kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Eita Village (ort i Tabiteuea), Gilbertöarna, 
 Eita Village (ort i Tarawa), Gilbertöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar